Die Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A1 war die achte Spielzeit der nationalen Fußballmeisterschaft der Frauen von Brasilien, die von der Confederação Brasileira de Futebol organisiert wurde. Den Meistertitel sicherte sich zum zweiten Mal der SC Corinthians Paulista aus São Paulo.

Termin 
Der Terminkalender für die Saison 2020 der Série A1 wurde am 20. November 2019 von der CBF bekanntgegeben, demnach diese am 9. Februar 2020 mit dem ersten Spieltag eröffnet und am 13. September 2020 mit dem letzten Finalspiel beendet werden soll. Anlässlich des Tournoi de France und der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokyo ist in den Monaten Februar und März, sowie Juli und August mehrwöchige Unterbrechungen des Wettbewerbes vorgesehen.

Am 15. März 2020 gab der CBF bekannt, dass die Austragung des Wettbewerbs aufgrund der COVID-19-Pandemie auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wird. Am 17. Juli 2020 veröffentlichte die CBF einen korrigierten Terminkalender für die Wettbewerbe im Frauenfußball, demnach die Série-A1 ihren Spielbetrieb am 26. August 2020 wiederaufnehmen und mit dem letzten Finalspiel am 6. Dezember 2020 beenden wird.

Teilnehmende Vereine

Modus 
Wie im Vorjahr wird die Qualifikationsrunde in einem Gesamtklassement bestritten, in dem die sechzehn teilnehmenden Vereine je einmal gegeneinander antreten und somit mindestens fünfzehn Spiele bestreiten. Die besten acht qualifizieren sich für die Finalrunde, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wird, in der die Auswärtstorregelung gilt. Beide Finalisten werden am Saisonende deshalb auf maximal einundzwanzig Spiele kommen. Die Anzahl der Abstiegsplätze beträgt vier. Der Spielplan der Qualifikationsrunde wurde am 12. Dezember 2019 vorgestellt.

Qualifikationsrunde

Finalrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Die Meistermannschaft 
(in Klammern sind Einsätze und erzielte Tore angegeben)

Gesamtklassement 
In der Platzierung des Gesamtklassements hat das Erreichen der jeweiligen Finalrunde Vorrang vor den erzielten Punkten. Danach ergeben folgende Kriterien die Platzierung:

 Anzahl Punkte
 Anzahl Siege
 Tordifferenz
 Anzahl erzielter Tore
 Direkter Vergleich

|}

Torschützenliste

Wissenswertes 
Ewige Tabelle der Torjägerinnen:
 Mit ihren zwei Toren (Nr. 46 und 47) in der Partie gegen den Minas Brasília TC am 14. Oktober 2020 (Endstand 1:4) übernahm Byanca Brasil vom SC Internacional wieder die Führung in der ewigen Tabelle der Torjägerinnen und löste damit Millene (46 Tore) von der Spitzenposition ab.

Auszeichnungen 
 Júlia Bianchi wurde nach Abschluss der Saison mit dem Bola de Prata ausgezeichnet.

Prêmio Craque do Brasileirão 
Die Preise des Prêmio Craque do Brasileirão vom nationalen Verband CBF und dem Fernsehsender Rede Globo gingen an:

 Beste Spielerin: Gabi Zanotti (Corinthians)
 Tor: Letícia Busatto (Palmeiras)
 Abwehr: Bruna Calderan (Kindermann), Erika (Corinthians), Agustina (Palmeiras), Tamires (Corinthians)
 Mittelfeld: Andressinha (Corinthians), Duda Santos (Kindermann), Gabi Zanotti (Corinthians), Júlia Bianchi (Kindermann)
 Angriff: Carla Nunes (Palmeiras), Lelê (Kindermann)
 Schönstes Tor: Tamires (Corinthians)
 Wahl der Fans: Larissa (Flamengo)
 Entdeckung des Jahres: Jaqueline Ribeiro (São Paulo)
 Bester Trainer: Arthur Elias (Corinthians)

Saison 2020 
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A2
 Campeonato Brasileiro Série A 2020 (Herrenfußball)

Einzelnachweise 

2020
B